Schaler steht für:
 Bauhandwerker, der beim  Betonbau aus Holztafeln oder Schalelementen die Gussform herstellt, siehe Schalung (Beton) 
 Werner Schaler († 1409), Geistlicher

Siehe auch:
 Schaller